Эсте́лла Уо́ррен (; ) — канадская актриса и фотомодель.

Биография 
Эстелла родилась 23 декабря 1978 года в городе Питерборо провинции Онтарио. В детстве занималась синхронным плаванием. Она является трёхкратной чемпионкой Канады и бронзовым медалистом чемпионата мира среди юниоров 1995 года. Позже занялась модельным бизнесом, снималась для журналов Sports Illustrated, Snoecks 2000, Vogue, Vanity Fair, Maxim. Снималась в рекламе известного бренда — духов Chanel No.5.

Её актёрский дебют состоялся в 2001 году. Наиболее известна по ролям в фильмах «Гонщик», «Планета обезьян», «Кенгуру Джекпот».

Личная жизнь 
Не замужем. В свободное время Эстелла занимается конным спортом, игрой на фортепиано и плаванием.

24 мая 2011 года была арестована за вождение в нетрезвом виде.

Фильмография

Награды и номинации 
 2000 — заняла 1 место по мнению журнала Maxim в списке «Hot 100 Babe List».
 2002 — премия «Золотая малина» в категории «Худшая актриса второго плана» («Гонщик», «Планета обезьян»).
 2005 — заняла 61 место по мнению журнала FHM в списке «100 самых сексуальных женщин мира».
 2006 — заняла 52 место по мнению журнала FHM в списке «100 самых сексуальных женщин мира».

Примечания

Ссылки 
 

Фотомодели Канады
Фотомодели по алфавиту
Лауреаты премии «Золотая малина»